Odé (geslacht), een Nederlands patriciërsgeslacht
Arend Odé, een Nederlands beeldhouwer en hoogleraar beeldende kunst
Jacobus Odé, een Nederlands hoogleraar